Il doppio del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Gottfried e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Juan Gisbert e Manuel Orantes 7-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1975